Округ Грир — округ в штате Оклахома, США. Население округа на 2000 год составляло 6 061 человек. Административный центр округа — город Мангам.

География 

Округ имеет общую площадь 1667 км² из которых 1656 км² приходится на сушу и 11 км² (0,67 %) на воду.

Основные автомагистрали 

  Автомагистраль 283

Соседние округа 

 Бекхэм (север)
 Кайова (восток)
 Джэксон (юг)
 Хармон (запад)

Населённые пункты 
 Гранит
 Мангам
 Уиллоу
 Бринкман

Округа Оклахомы